Святосла́в Константи́нов Ми́нков (; 17 февраля 1902, Радомир, Болгария — 22 ноября 1966, София, Болгария) — болгарский писатель, журналист и переводчик.

Биография 
Учился в Софийском университете. В ранних рассказах проявилось влияние декадентства. Но с начала 1930-х годов стал доминировать реализм. Переводил на болгарский сказки Андерсена, романы Густава Майринка «Голем», «Белый доминиканец», а так же цикл «Тысяча и одна ночь». В 1954–1956 годы главный редактор (в 1956–1962 годы редактор) в издательстве «Болгарский писатель».

Сочинения 
 Синята хризантема (рассказы, 1922)
 Часовник (гротески, 1924)
 Огнената птица (четыре рассказа, 1927)
 Игра на сенките (1928)
 Дом у последнего фонаря / Къщата при последния фенер (1931)
 Автоматы / Автомати (невероятные рассказы, 1932; 1935; 1947)
 Сърцето в картонената кутия. Роман-гротеска в седем невероятни приключения (в соавторстве с ) (1933; 1939; 1986)
 Дама с ренгеновыми глазами / Дамата с рентгеновите очи (рассказы, 1934; 1945; 1946; 1982)
 Чудната касичка (по Андерсену) (1934; 1940)
 Захарното момиче (сказки, 1935)
 Мадрид горит / Мадрид гори. История в телеграми за съпротивата на един град ( 1936; 1945)
 Маскираната лисица (сказка, 1936, 1957; 1962; 1968; 1984; 1991)
 Рассказы о ежовой шкуре / Разкази в таралежова кожа“ (1936, 1947)
 Гост (раccказ, 1938)
 Другата Америка. Едно пътуване отвъд екватора (1938; 1943; 1946)
 Желязната къщичка (1941)
 Японската литература. Начало, развитие, представители (1941)
 Маймунска младост (рассказы, 1942)
 Лъв и жаба (1943)
 Лунатин (юмористические рассказы, 1945)
 Избрани произведения (1947)
 Посылка из Америки / Колет от Америка (рассказы и фельетоны, 1950)
 Империя голода / Империя на глада (1952; 1956)
 Месечно (1954)
 Отвъд океана (рассказы и очерки, 1954)
 Избрани произведения (1955)
 Цар Безсънко“ (сказки, 1956; 1972; 1973)
 Призракьт от Кандари (рассказы, 1959)
 Бракоразводно сражение (рассказы, I960)
 Избрани произведения в 2 т. (1962)
 Патент САС (четыре рассказа, 1963)
 Как гарджето стана певец (сказка, 1965)
 Снежният човек и врабчето (1965)
 Паноптикум Лайхенвалд (рассказы, 1966)
 Избрани разкази (1967)
 Джуджето Тинтирин (сказка, 1968)
 Приказки (1971; 1977)
 Алхимия на любовта (избранные рассказы, 1972)
 Съчинения в 2 т. (1972)
 Разкази, пътеписи (1976)

Издания на русском языке 
 Минков, Святослав, Рассказы. Памфлеты. Фельетоны. — М., 1955.
 Минков, Светослав. Соломенный фельдфебель. Рассказы, памфлеты, фельетоны. — М.: Гослитиздат, 1956.

Литература 
 Малая советская энциклопедия / Гл. ред. Б. А. Введенский. (Третье издание) — Т. 6 — М.: Большая советская энциклопедия, 1959. — с. 8
 Речник на българската литература, т.2, с. 376-379. София, Изд. на БАН, 1977.

Примечания 

Выпускники Софийского университета
Писатели Болгарии
Писатели-фантасты Болгарии
Писатели XX века
Журналисты Болгарии
Переводчики Болгарии
Японисты
Историки XX века